Angelica globifera är en flockblommig växtart som beskrevs av Josef Franz Freyn. Angelica globifera ingår i släktet kvannar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kvannar
globifera